Valdepolo är en kommunhuvudort i Spanien.   Den ligger i provinsen Provincia de León och regionen Kastilien och Leon, i den norra delen av landet,  km nordväst om huvudstaden Madrid. Valdepolo ligger  meter över havet och antalet invånare är .

Terrängen runt Valdepolo är platt. Den högsta punkten i närheten är  meter över havet,  km sydost om Valdepolo. Runt Valdepolo är det mycket glesbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer. Närmaste större samhälle är Mansilla de las Mulas,  km sydväst om Valdepolo. Trakten runt Valdepolo består till största delen av jordbruksmark.

Medelhavsklimat råder i trakten. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är augusti, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är januari, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är november, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är augusti, med  mm nederbörd.

Kommentarer

Källor 

Orter i Kastilien och Leon